Dioszkuridész más írásmódban Dioscurides vagy Dioscorides (görög írásmódja Διοσκουρίδης) görög eredetű név.

Személyek 
Az alábbi személyek viselnek Dioszkuridész családnevet:
 Dioszkuridész (költő) Kr. e. 2. században élt görög költő,
 Dioszkuridész (gemmavésnök) 1. századi görög gemmavésnök,
 Dioszkuridész (orvos) körülbelül 40 és 90 között élt görög orvos,
 Dioszkuridész (mozaikművész) Kr. e. I. században élt görög mozaikművész.

Egyebek 
 Dioscurides kézirata (Vienna Dioscurides), melyet az Osztrák Nemzeti Könyvtárban őriznek.